Kidde ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Kidde (1888–1918), dänischer Politiker
 Harald Kidde (1878–1918), dänischer Schriftsteller
 Rune T. Kidde (1957–2013), dänischer Schriftsteller
 Thormod Kidde (1925–1996), dänischer Illustrator und Grafiker